Тахи́т Чонг (; родился 4 декабря 1999, Виллемстад) — нидерландский футболист, вингер футбольного клуба  «Бирмингем Сити».

Клубная карьера 
Воспитанник академии «Фейеноорда». В июле 2016 года стал игроком юношеской академии «Манчестер Юнайтед».

23 октября 2018 года попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

5 января 2019 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии против «Рединга», выйдя на замену Хуану Мате. Он стал 229-м выпускником академии «Манчестер Юнайтед», дебютировавшим в основном составе клуба.

9 марта 2020 года Чонг подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2022 года. 16 августа 2020 года перешёл в немецкий клуб «Вердер» на правах аренды до конца сезона 2020/21. 30 января 2021 года его аренда в «Вердере» была прервана, после чего он отправился в аренду в бельгийский клуб «Брюгге» до конца сезона 2020/21.

9 июля 2021 года отправился в сезонную аренду в клуб Чемпионшипа «Бирмингем Сити».

1 сентября 2022 года перешёл в «Бирмингем Сити» на постоянной основе.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Нидерландов разных возрастных категорий.

В 2016 году сыграл на чемпионате Европы среди игроков до 17 лет. Забил гол в ворота Швеции в четвертьфинале. В полуфинале сборная Нидерландов до 17 лет уступила португальцам, будущим чемпионам турнира.

16 ноября 2018 года дебютировал в составе сборной Нидерландов до 21 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»
 Профиль футболиста на официальном сайте «Брюгге»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»